Натуральне число 2071
 2071 рік до нашої ери
 2071 рік нашої ери